Гутан — имя собственное и топоним.

 Гутан — традиционный армянский плуг.
 Гутанасар (или Гутан) — потухший трёхглавый вулкан в Армении.
 Гутан, Николай Рудольфович (1886—1944) — капитан 1-го ранга Черноморского флота Российской империи.